Халиско:

 Халиско () — штат Мексики
 Халиско — стадион в Гвадалахаре, столице штата
 Халиско () — муниципалитет в штате Наярит в Мексике